Vogelsburg bezeichnet:

 die Wallburg Burgstall Vogelsburg (Vogelbeck) im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 den Ortsteil Vogelsburg (Volkach) von Volkach im Landkreis Kitzingen, Bayern
 das Kloster Vogelsburg und den Vorgängerbau Burgstall Vogelsburg im Landkreis Kitzingen, Bayern